Statius Müller kan som auktorsförkortning betyda:

 Philipp Ludwig Statius Muller
 Philipp Ludwig Statius Müller

Robotskapade auktorsförkortningar